Иржи Долана (, 16 марта 1937, Градец-Кралове — 14 июля 2003, Чехия) —  чехословацкий хоккеист, нападающий. Бронзовый призёр Олимпийских игр 1964 года, 3-кратный призёр Чемпионатов мира.

Биография 
Иржи Долана является воспитанником клуба «Градец-Кралове». Известен по выступлениям за пардубицкую «Теслу» в чемпионате Чехословакии. В 1963 году, набрав 43 очка (27 шайб и 16 передач) стал лучшим бомбардиром чехословацкой лиги. Завершил карьеру в 1973 году, последний сезон провёл в родной команде «Градец-Кралове». После окончания карьеры 3 года был главным тренером «Градец-Кралове» (с 1973 по 1976 год), в 1976 году помог родному клубу вернуться в первую чехословацкую лигу.

С 1960 по 1966 год выступал за сборную Чехословакии. В составе сборной становился бронзовым призёром Олимпийских игр 1964 года в Инсбруке, чемпионом Европы 1961 года, а также 3 раза завоёвывал медали чемпионатов мира (1 серебряная и 2 бронзовые награды). В 1963 году стал лучшим снайпером чемпионата мира, забросив на турнире 8 шайб.

Умер 14 июля 2003 года в возрасте 66 лет. Его свитер с номером 5 висит под сводом арены в Пардубице.

Сын Либор Долана — известный хоккеист, 2-кратный бронзовый призёр чемпионатов мира.

Достижения

Командные 

 Чемпион Европы 1961

 Бронзовый призёр Олимпийских игр 1964

 Серебряный призёр чемпионата мира 1961

 Бронзовый призёр чемпионатов мира 1963 и 1964

Личные 

 Лучший бомбардир чемпионата Чехословакии 1963 (43 очка)
 Лучший снайпер чемпионата мира 1963 (8 шайб)

Статистика 
В чемпионате Чехословакии забросил 228 шайб, за сборную Чехословакии провёл 59 игр, забросил 33 шайбы.

Примечания 
Хоккейные нападающие
Хоккеисты Чехословакии
Игроки сборной Чехословакии по хоккею с шайбой
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 1964 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1964 года
Игроки ХК «Градец Кралове»
Игроки ХК «Дукла» Йиглава
Игроки ХК «Пардубице»
Игроки ХК «Больцано»
Хоккейные тренеры Чехословакии
Тренеры ХК «Маунтфилд» Градец-Кралове

Ссылки 

 Профиль на eliteprospects.com